|}
Die Bahnstrecke Kühnhausen–Bad Langensalza ist eine eingleisige Nebenbahn im mittleren Thüringen. Sie verbindet die Landeshauptstadt Erfurt mit der Kurstadt Bad Langensalza. Sie trägt auch den Spitznamen Hängebittel.

Geschichte 
Die Bahnstrecke (Erfurt–)Kühnhausen–Bad Langensalza wurde am 25. November 1897 in Betrieb genommen. Zwischen Döllstädt und Gräfentonna war die Bahnstrecke von Erfurt nach Bad Langensalza mit der seit 1889 bestehenden Bahnstrecke von Ballstädt nach Straußfurt gebündelt.

Ab dem 24. Mai 1998 wurde die Bahnstrecke von der Erfurter Bahn (EB 1) betrieben. Hierbei kamen Fahrzeuge des Typs Stadler Regio-Shuttle RS1 zum Einsatz. Die Züge verkehrten von 5 bis 22 Uhr, zwischen 10 und 18 Uhr im angenäherten Stundentakt mit Kreuzung in Kühnhausen und in der Nebenverkehrszeit im 2-Stunden-Takt von Erfurt nach Kassel-Wilhelmshöhe bzw. Mühlhausen und benötigten für eine Fahrt Erfurt Hbf–Bad Langensalza 43 bis 52 Minuten.

Seit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2013 verkehrt auf der Strecke die DB Regio Südost. Diese setzt hier unter dem Namen Nordthüringenbahn im Wechsel Regionalbahn- und Regionalexpresszüge (Baureihen 641 und 642) ein.
Letztere halten nur noch an wenigen Unterwegsbahnhöfen, verkürzen aber dadurch die Fahrzeit zwischen Erfurt und Bad Langensalza auf unter 40 Minuten.

Literatur 
 Harald Rockstuhl: Geschichte der Bahnstrecke Ballstädt–Straußfurt / Ballstädt–Burgtonna–Gräfentonna–Döllstädt–Herbsleben–Bad Tennstedt–Kleinballhausen–Schwerstedt–Straußfurt 1889 – 1895 – 1906 – 1947 – 1998 sowie Geschichte der Bahnstrecke Kühnhausen–Bad Langensalza / Kühnhausen–Elxleben–Witteroda–Döllstedt–Dachwig–Gräfentonna–Nägelstedt–Bad Langensalza seit 1897. Strecken Ballstädt (Kr. Gotha)–Gräfentonna–Döllstädt–Bad Langensalza. Verlag Rockstuhl, Bad Langensalza 2017.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Thüringen
Bahnstrecke KuhnhausenBad Langensalza
Bahnstrecke KuhnhausenBad Langensalza
Bahnstrecke KuhnhausenBad Langensalza
Bahnstrecke KuhnhausenBad Langensalza
Bahnstrecke KuhnhausenBad Langensalza